Агостіна Беллі — італійська актриса.
 Джуліо Беллі (1560–1621) — італійський композитор межі Ренесансу та Бароко.
 Доменіко Беллі (XVII ст.), — італійський композитор.
 Томас Беллі — львівський міщанин та купець.

Див. також 
 Казус беллі (casus belli) — привід для війни.

Прізвища